Charles Leadbeater ist der Name folgender Personen:

*Charles Leadbeater (Trendforscher), britischer Trendforscher
Charles Webster Leadbeater (1847–1934), englischer Priester, Theosoph und Okkultist